Констан Пюйо (, , , Финистер — , ) — французский фотограф-пикториалист.

Биография 
Сын художника и археолога-любителя, племянник художника и писателя, двоюродный брат Тристана Корбьера. Выпускник парижской Политехнической школы. Затем поступил в Школу артиллерийских офицеров. Воевал в Алжире, в 1902 году вышел в отставку.

Занятия фотографией 
В 1880-е годы увлекся фотографией и вместе с Робером Демаши стал одним из лидеров пикториализма во Франции. В 1894 году вступил в Парижский фотоклуб, в 1921 году стал его президентом.

Член Британской фотографической ассоциации Linked Ring, Французского фотографического общества.

Творчество 
Работал над усовершенствованием технологии фотосъёмки. Один из признанных виртуозов владения гумми-бихроматным процессом.

Примечания

Литература 
 
 La Bretagne de Constant Puyo: photographe, 1857—1933, maître de l'école pictorialiste. — Rennes: Musée de Bretagne, 1992.
 Lafforest E. de. Constant Puyo. — Lyon: Fage, 2008.

Ссылки 
 Пюйо в МОМ
 Передвижная выставка 2009 г. во Франции